Ольхівський
 Ольхівський Борис (1908-1944) — український есеїст, новинар.

Ольховський
 Ольховський Андрій Васильович — (псевдонім — Євген Оленський) (28.08.1899 — 15.02.1969) — музикознавець, композитор, педагог.
 Ольховський Борис Іванович — правник, професор, народний депутат України.
 Ольховський Владислав Сергійович (1938) — український вчений в галузі ядерної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор, член Українського фізичного товариства; апологет християнства, антиеволюціоніст.
 Ольховський Іван Андрійович (1960) — український новинар.

Українські прізвища